Адемі () — прізвище хорватського походження. Відомі носії:
 Аріян Адемі — хорватський футболіст
 Рахім Адемі — хорватський генерал